Увіс Калніньш (24 жовтня 1993) — латвійський плавець.
Учасник Олімпійських Ігор 2012, 2016 років.

Посилання 
 Увіс Калніньш на Olympedia.org
 Увіс Калніньш на Sports-Reference.com
 Увіс Калніньш на Swimrankings.net

Примітки 

Народились 1993
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2012
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2016
Персоналії:Валмієра
Латвійські плавці
Плавці вільним стилем